Соревнования по метанию копья у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12 и 14 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 57,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования в двух квалификационных группах прошли в утренней программе 12 августа 2014 года.

Финал 

Основные соревнования в метании копья у женщин прошли 14 августа 2014 года. Этот старт стал первым официальным турниром для мировой рекордсменки и олимпийской чемпионки Барборы Шпотаковой после годичного перерыва, связанного с рождением ребёнка. Соревнования сложились непросто для чешской спортсменки. Вплоть до 5 попытки лидером являлась лидер сезона Линда Шталь из Германии, а затем на первую строчку неожиданно вырвалась малоизвестная сербка Татьяна Елача, установившая национальный рекорд 64,21 м. Откатившись на бронзовую позицию, Шпотакова проявила свой чемпионский характер и сразу после Елачи совершила лучший бросок вечера на 64,41 м, принёсший ей заключительный недостающий титул в богатейшей коллекции — звание чемпионки Европы (до этого на её счету было серебро 2006 года и бронза 2010-го).

Примечания

Ссылки 
 

метания